

Persone
 Adolfo Magrini (1858-1931) – architetto e docente italiano
 Adolfo Magrini (1874-1957) – pittore, illustratore e scenografo italiano
 Emilio Magrini (post 1900–...) – calciatore italiano, di ruolo centrocampista
 Fabio Magrini (1965) – ex sollevatore italiano
 Giancarlo Magrini (1947) – allenatore di calcio, dirigente sportivo ed ex calciatore italiano
 Gino Magrini, detto anche Magrini II (...–...) – calciatore italiano, di ruolo difensore
 Gitt Magrini, nome d'arte di Rosa Chiari Solari (1914-1977) – costumista e attrice italiana
 Giuseppe Magrini (1857-1926) – violoncellista e compositore italiano
 Giuseppe Magrini (...-...) – fotografo italiano
 Giuseppina Finzi-Magrini (1878-1944) – soprano italiano
 Isa Magrini (1876-1944) – pittrice italiana di religione ebraica morta nel campo di concentramento di Auschwitz
 Lamberto Magrini (1961) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano di ruolo centrocampista
 Luciano Magrini (1885-1957) – giornalista e politico italiano
 Ludovico Magrini (1937-1991) – giornalista italiano
 Luigi Magrini (1802-1868) –  fisico italiano
 Mario Magrini (1919-1978) – calciatore italiano, di ruolo centrocampista
 Massimo Magrini , noto anche con lo pseudonimo di Bad Sector (1966) – musicista e compositore italiano
 Riccardo Magrini (1954) – ex ciclista su strada, dirigente sportivo e commentatore televisivo italiano
 Tullia Magrini (1950-2005) – etnomusicologa e antropologa italiana
 Valeria Magrini (1985) – calciatrice italiana, di ruolo difensore
 Vasco Magrini (1896-1961) – aviatore italiano

Altro
 Pala Magrini – dipinto di Filippino Lippi